Shimotosuke steht für:

 Shimotsuke (Tochigi), Stadt in der Präfektur Tochigi, Japan
 Provinz Shimotsuke, ehemalige Provinz in Japan